Euromicro ist eine internationale wissenschaftliche Non-profit-Fachorganisation zur Förderung des Fortschritts der Informationstechnologie und Mikroelektronik, insbesondere durch die Organisation internationaler Konferenzen.

Diese wurde im Jahre 1973 von Rodnay Zaks als Antwort auf die aufkommende Mikroprozessor-Technologie gegründet. Die Organisation  veröffentlicht das bei North Holland (Elsevier) erscheinende Journal of Systems Architecture (JSA) sowie Tagungsbände über IEEE Computer Press.

Weblink 
 Offizielle Website

Europäische Organisation
Organisation (Elektrotechnik)
Gegründet 1973
Non-Profit-Organisation